Akunakuna peut désigner :
 Akunakuna, une localité du Nigeria ;
 les Akunakuna, une population du Cameroun et du Nigeria ;
 l'akunakuna (ou gwune, agwagwune), une langue bantoue du groupe Upper Cross River.